Mužské jméno Oliver má více významů:

Příjmení 
Barret Oliver – americký herec a fotograf
Daniel Oliver – anglický botanik
David Oliver – americký atlet
Christian Oliver – německý herec
Jamie Oliver – anglický kuchař
Joe King Oliver – jazzový hráč
John Oliver – anglický moderátor a spisovatel, satirik
Juan García Oliver – španělský anarchista

Ostatní 
Irsai Oliver – odrůda révy vinné